Sintschenko ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Alexejewitsch Sintschenko (* 1949), sowjetischer Fußballspieler
 Andrei Petrowitsch Sintschenko (* 1972), russischer Radrennfahrer
 Oleg Wladimirowitsch Sintschenko (1935–2007), russischer Generalleutnant